est un terme anglais qui signifie « cyanure » et peut désigner :

 Cyanide, studio français de développement de jeux vidéo fondé en 2000 ;
 , film indien d' sorti en 2006 ;
 , chanson de Metallica présente sur l'album  sorti le  ;
 , bande dessinée en ligne américaine.